Стрекоза́ — летающее насекомое с удлинённым брюшком и четырьмя прозрачными продолговатыми крыльями большого размаха, принадлежащее к отряду Стрекозы (). Другие значения:

 «Стрекоза» — петербургский журнал сатиры и юмора, издававшийся с 1875 по 1908 год, позднее — с 1915 по 1918.
 «Стрекоза» — картина Ильи Репина, портрет дочери Веры (1884).
 «Стрекоза» — модель катера на воздушной подушке.
 Стрекоза — героиня книги «Приключения Незнайки и его друзей».
 Операция «Стрекоза» — операция бундесвера по эвакуации граждан Германии и других государств из Тираны (Албания) в марте 1997 года.
 В кинематографе
 «Стрекоза» — фильм Семёна Долидзе и Левана Хотивари (СССР, «Грузия-фильм», 1954).
 «Стрекоза» — мультипликационный фильм Алексея Шелманова по стихотворению У. Де Ла Мара (СССР, 1991).
 «Стрекоза» — фильм Тома Шедьяка (США, 2002).

См. также 
 «»